Jean-Louis Charlet est un universitaire et syndicaliste français. Il a été professeur de latin tardif, médiéval et humaniste à l’université d’Aix-Marseille.

Biographie  
Né le  à Six-Fours-les-Plages dans le Var. Remarié, il, est père de cinq enfants.

Il fait des études supérieures à Lille, où il obtient une licence de lettres classiques en 1966. Il est reçu à l'agrégation de lettres classiques en 1968 et obtient son doctorat de  en études latines, L'influence d'Ausone sur la poésie de Prudence, sous la direction d'Alain Michel en 1972. Il obtient son doctorat d’État en 1980 à l'université Paris -Sorbonne avec une thèse sur Prudence, poète biblique. Recherche sur la création poétique dans le Cathemerinon, sous la direction de Jacques Fontaine. 

De septembre 1963 à 1967, il est surveillant, puis maître-auxiliaire à Lille. En 1967-1968, il est stagiaire de CPR. Professeur agrégé à Gondecourt (Nord) et chargé de cours à l'université de Lille de septembre 1968 à 1970, il devient assistant (1970), maître-assistant (1981), professeur (1985) à l'université de Provence. Depuis 1988, il est par ailleurs directeur du Centre Niccolo-Perotti. 

De 1995 à 2004, il est secrétaire général de la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. En 1996-1997, Jean-Louis Charlet est secrétaire général de la Confédération syndicale de l'Éducation nationale (CSEN). Depuis 2004, il est président de la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (rebaptisée Autonomesup) depuis 2007.

Ancien président du Groupe numismatique de Provence et président du Groupe numismatique aixois, Jean-Louis Charlet est l'auteur de nombreux travaux relatifs à la numismatique provençale et monégasque. Il est l'auteur de 21 ouvrages et de près de 200 articles de recherche. Il est consultant auprès de la Judicial Commission de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes (taxinomie latine des bactéries) depuis .

Distinctions et hommages 
Il est officier dans l'ordre des Palmes académiques (1994). Il a été fait chevalier de l’ordre de Grimaldi (Principauté de Monaco) le  et chevalier de l'ordre national du Mérite en 2018. Il est membre associé de l'Académie royale de Belgique depuis 2007.

Un volume de Mélanges lui a été offert : "Studium in libris". Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Charlet, Herbert de la Portbarré-Viard et Annick Stoehr-Monjou (éd.), Paris, Institut des Études augustiniennes (coll. « Études augustiniennes. Série Antiquité », 201), 2016, XXXVIII-630 p.

Notes et références

Liens externes 

Naissance à Six-Fours-les-Plages
Naissance en mars 1945
Syndicaliste enseignant français
Syndicaliste de la FGAF
Enseignant à l'université de Provence
Chevalier de l'ordre de Grimaldi
Latiniste français
Philologue français
Numismate français
Professeur des universités
Officier des Palmes académiques
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique